Geils ist der Name oder Teil des Namens von:

 Geils (Adelboden), einem Weiler von Adelboden im Schweizer Kanton Bern
 J. Geils Band, eine US-amerikanische „Party-Band“, Interpret des Nummer-eins-Hits „Centerfold“

Geils ist der Familienname folgender Personen:

 J. Geils (1946–2017), US-amerikanischer Musiker
 Karl-Heinz Geils (* 1955), deutscher Fußballspieler

en:Geils